Siaya County, een county van Kenia.
 Siaya (stad), een stad in Kenia.